Шнур (от  — «шнур; бечёвка; верёвка») — тонкая бечёвка, тесьма, провод или верёвка.

Применение 
 Шнур — один из декоративных аксессуаров флага, знамени или штандарта.
 Шнуры с кистями к занавескам, шторам.
 Шнурком или толстой нитью прошиваются многостраничные документы, которые должны быть защищены от замены и изъятия страниц: счётные книги, книги жалоб и предложений, бланки секретных телеграмм и так далее.
 Шнуром называется бечёвка у плотников, которой отбивают мелом или углём черту; то же название носит сам отбой (черта), по которой тешут или режут: «Теши по шнуру, не пересекай шнура».
 У каменщиков — бечёвка, которую протягивают по стене для прямой кладки.
 Шнурки для обуви.

Шнур как мера длины 
Когда слово «шнур» употребляется в значении меры длины, имеется в виду длина, равная 23 саженям (49 м 7 см). Также используется как мера площади, равная квадратной сажени (4,55 м2).

Родственные слова 
 Шнуровая книга, за шнуром, прошнурованная.
 Шнуровой отбой — про платье, которое стягивается шнурками.
 Шнуровать платье, корсет, либо чемодан: переплетать и стягивать шнурками, зашнуровать.
 Шнуровать книгу, прошнуровать — продёрнуть шнур и припечатать его.
 Шнуровать табак (сибирское) — низать листья на бечёвку, это шнуровой табак.
 Шнуроваться (страдательное и возвратное): «Бывало щёгольки шнуровались, как барышни, а теперь ходят в мешках».
 Шнурование, шнуровка — действие по однокоренному глаголу.
 Шнуровка, чем шнуруются, корсет, или устройство вроде него.
 Шнурить (плотницкое) — отбивать черту шнуром: «Прошнури разом все доски, тогда теши».
 Шнурователь, -ница, шнуровщик, -щица — шнурующий кого-либо, что-либо.

См. также 

 Бикфордов шнур
 Альпинистская верёвка
 Старопольские меры длины
 Шнуров Сергей Владимирович (Шнур) — российский рок-музыкант

Примечания

Литература 
 
 

Материалы
Текстильно-галантерейные изделия
Система мер в Великом княжестве Литовском
Единицы измерения площади
Разметочный инструмент
Старопольские меры длины
Канаты и тросы